Цегайе — эфиопское имя, которое при использовании в качестве отчества иногда ошибочно принимается за фамилию.

 Абебеч Цегайе — эфиопская бегунья на длинные дистанции.
 Ботору Цегайе — эфиопский бегун на длинные дистанции.
 Легессие Цегайе — эфиопский бегун на длинные дистанции.
 Тирфи Цегайе — эфиопская бегунья на длинные дистанции.